Юлиус Йолли: Юлиус Август Исаак Йолли — германский юрист и политик (1823 — 1891).
 Юлиус фон Йолли — племянник предыдущего, востоковед (1849 — 1932).